Pailler ist der Familienname folgender Personen:

 André Pailler (1912–1994), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Rouen und Primas der Normandie 
 Lucien Pailler (1912–?), französischer Autorennfahrer
 Wilhelm Pailler (1838–1895), österreichischer Theologe und Volkskundler